Чахырлы — село в Джебраильском районе Азербайджана.
 Чахырлы — селение в Имишлинском районе Азербайджана.